Захаров, Вячеслав Михайлович (математик) —  профессор, доктор технических наук. 
 Захаров, Вячеслав Михайлович (психолог) — кандидат педагогических наук, выпускник аспирантуры факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Последователь теории планомерного формирования психической деятельности П.Я. Гальперина. Автор метода дозированного отказа от курения и изобретения «Сигарета». Награжден Золотой медалью Всемирной выставки изобретений в Брюсселе.